Lugares
 Remedios – cidade de Cuba
 Remedios (Antioquia) – cidade da Colômbia, no departamento de Antioquia
 Remedios (distrito) – distrito da província de Chiriquí, no Panamá
 Remedios de Escalada – cidade da Argentina, na província de Buenos Aires

 Pessoas
 Remedios Amaya – nome artístico de cantora de flamenco espanhola María Dolores Amaya Vega
 Remedios Varo – pintora surrealista catalã

 Ver também
 Remédio
 Remédios - freguesia de portuguesa do concelho de Ponta Delgada

Desambiguação
Desambiguações de topônimos